Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2010 se konalo ve dnech 23. a 24. ledna 2010 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Jednalo se o 12. mistrovství Severní Ameriky a Oceánie. Z předchozího šampionátu obhajovala titul pouze Kanaďanka Kristina Grovesová, Američan Chad Hedrick nestartoval.

V Calgary se popáté mistryní Severní Ameriky a Oceánie stala Kanaďanka Kristina Grovesová. Mezi muži poprvé zvítězil Američan Trevor Marsicano.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Severní Ameriky a Oceánie 2010, speedskatingnews.info

2010
Rychlobruslení v roce 2010
Rychlobruslení v Kanadě
Sport v Calgary
Sport v Kanadě v roce 2010